128 rok naszej ery
 128 rok przed naszą erą
 128 liczba naturalna
 galaktyka NGC 128
 planetoida (128) Nemesis
 gwiazda Ross 128
 misja promu kosmicznego STS-128
 droga wojewódzka nr 128
 linia kolejowa nr 128
 Sonet 128 Williama Shakespeare'a
 Psalm 128
 filatelistyka: blok 128 i seria 3665-3670 - Zwierzęta prehistoryczne - dinozaury
 kod 128
 komputer Commodore 128
 komputer Laser 128
 akcelerator gafiki Riva 128
 samochód Fiat 128
 samolot Tu-128
 okręt USS "Kansas City" (CA-128)
 128 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej